Mahler je příjmení německého původu:
 Alma Mahlerová (1879–1964) – rakouská spisovatelka, manželka G. Mahlera, W. Gropia a F. Werfla
 Arthur Mahler (1871–1916) – rakouský a český vysokoškolský pedagog, archeolog a sionistický politik
 Gustav Mahler (1860–1911) – rakouský hudební skladatel
 Médiathèque Musicale Mahler – veřejná knihovna v Paříži
 Hedwiga Courthsová-Mahlerová (1867–1950) – německá spisovatelka
 Horst Mahler (* 1936) – německý právník
 Josua Maaler (také Maler, Mahler; 1529–1599) – švýcarský farář a lexikograf
 Margaret Mahlerová (1897–1985) – maďarsko-americká pediatrička a psychoanalytička
 Menachem Avidom, roz. Mendel Mahler-Kalkstein (1908–1995) – izraelský hudební skladatel
 Zdeněk Mahler (1928–2018) – český pedagog, scenárista a publicista

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení